Salamandra punctata est un synonyme attribué à trois espèces d'urodèles :
Salamandra punctata Lacépède, 1788, synonyme de Ambystoma maculatum (Shaw, 1802)
Salamandra punctata Bonnaterre, 1789, synonyme de Ambystoma maculatum (Shaw, 1802)
Salamandra punctata Latreille, 1800, synonyme de Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Ambystomatidae
Pleurodelinae